Forcellini ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Forcellini (* 1969), san-marinesischer Tennisspieler
 Egidio Forcellini (1688–1768), italienischer Philologe
 Marco Forcellini (1712–1794), italienischer Dichter
 William Forcellini (* 1981), san-marinesischer Tennisspieler
 Domenico Forcellini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker
 Domenico Forcellini (Politiker, II), san-marinesischer Politiker (PSS)
 Giuseppe Forcellini, san-marinesischer Politiker (PSS)